Pessinesi – abitanti di Pessina Cremonese
Pessinesi – abitanti di Pessina